Локьер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1941) — американский политик.
 Локьер, Джозеф Норман (1836—1920) — английский астроном.
 Локьер, Том (род. 1994) — профессиональный футболист из Уэльса.

Другое 
 Локьер — крупный древний ударный кратер в юго-восточной материковой части видимой стороны Луны.
 Локьер — остров в море Уэдделла у оконечности Антарктического полуострова.